Żebbuġ (Malta) (ook wel Ħaż-Żebbuġ) een plaats op het eiland Malta
 Żebbuġ (Gozo), een plaats op het Maltese eiland Gozo